Love and Bullets (1914), een film van Fatty Arbuckle
Love and Bullets (1979), een film van Stuart Rosenberg